O Guarani pode referir-se a:

Literatura
O Guarani, romance do escritor brasileiro José de Alencar.

Música
Il Guarany, ópera do compositor brasileiro Carlos Gomes.

Cinema
O Guarani'' (1912), filme de 1912
O Guarani'' (1916), filme de 1916
O Guarani'' (1979), filme com David Cardoso.
O Guarani'' (1996), filme de Norma Bengell.

Televisão
O Guarani (minissérie), minissérie da TV Manchete.

Desambiguação
Desambiguações de artes